Pfaffenschlag ist der Name folgender Orte:

 Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya, Gemeinde in Niederösterreich
 Pfaffenschlag (Gemeinde Lunz am See), Ortschaft in Niederösterreich
 Pfaffenschlag (Gemeinde Kottes-Purk), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Pfaffenschlag (Gemeinde Ludweis-Aigen), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Pfaffenschlag, früherer Name von St. Wolfgang (Gemeinde Weitra), Niederösterreich
 Pfaffenschlag (Slavonice) (Vesnice farářova, Bobovec), ein nicht mehr existierendes Dorf bei Slavonice
 Bobovec (Pfaffenschlag), ein nicht mehr existierendes Dorf bei Světlík